Gerums församling kan syfta på:

 Gerums församling, en församling i Visby stift
 Västra Gerums församling, en tidigare församling i Skara stift 
 Östra Gerums församling, en tidigare församling i Skara stift